Ел Аро има више значења:

 Ел Аро (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Аро (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Аро (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику